Maleh oder Malih ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Amran El Maleh (1917–2010), marokkanischer Schriftsteller
 Haitham al-Malih (* 1931), syrischer Menschenrechtsaktivist
 Nabil Maleh (1936–2016), syrischer Filmemacher und Künstler
 Nadja Maleh (* 1972), österreichische Schauspielerin und Kabarettistin